Sorel (Somme), een gemeente in het Franse departement Somme
 Sorel-en-Vimeu, een gemeente in het Franse departement Somme
 Sorel-Moussel, een gemeente in het Franse departement Eure-et-Loir
 Sorel-Tracy, een plaats in de Canadese provincie Quebec 
 Orvillers-Sorel, een gemeente in het Franse departement Oise

Personen 
Familienaam
 Agnès Sorel (1422-1450), maîtresse van koning Karel VII van Frankrijk
 Fania Sorel (1971), Belgisch actrice
 Georges Sorel (1847-1922), Frans filosoof en theoreticus van het revolutionair syndicalisme
 Gustaaf Sorel (1905-1981), Belgisch kunstschilder en tekenaar
 Jean Sorel (1934), Frans acteur
 Louise Sorel (1940), Amerikaans actrice
 Nancy Sorel (1964), Amerikaans actrice

Voornaam
 Sorel Etrog (1933-2014), Roemeens-Canadees kunstenaar

Zie ook 
 Sorell, een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië